Ната́лья Алексе́евна Мещеряко́ва:
 Мещерякова, Наталья Алексеевна (род. 1955) — советский и российский музыковед, певица, журналистка.
 Мещерякова, Наталья Алексеевна (род. 1972) — российская пловчиха, МСМК России.